Host [] (englisch „Wirt“, „Gastgeber“) steht für:

 einen Rechner, der im Internet Datenbanken zur Verfügung stellt, siehe Host (Datenbankanbieter)
 einen Rechner, der Dienste in einem Rechnernetz zur Verfügung stellt, siehe Hostrechner
 ein Gerät mit IP-Adresse im Internetprotokoll-Jargon
 männliche Form von Hostess
 einen Moderator von Hörfunk- oder Fernsehsendungen
 Host (Film), britischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020
 The Host (Film), südkoreanischer Film
 Seelen (Stephenie Meyer) (Originaltitel: The Host), ein Science-Fiction-Roman von Stephenie Meyer
 Host (Album), ein Album von Paradise Lost
 Host (Band), englisches Dark-Wave-Duo
 die Hochschule Stralsund (HOST)

geografische Begriffe:

 Host (Insel), eine vor Vis befindliche kroatische Insel, benannt nach Sir William Hoste
 Host Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Host ist der Familienname von:

 Johann von Host (1803–1873), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Johannes Host (* um 1480; † Ende 1532 oder Anfang 1533), deutscher Dominikaner
 Matthäus Host (1509–1587), deutscher Gräzist und Hochschullehrer
 Michel Host (1942–2021), französischer Schriftsteller
 Nicolaus Thomas Host (1761–1834), österreichischer Botaniker

Siehe auch:

 Hoste
 hosts-Datei (Netzwerkkonfiguration, gleicher Ursprung)
 Høst – ein Personenname
 Wirt – gleiche Bedeutung